Lalanne puede referirse a: 
 Lalanne, comuna francesa situada en Gers.
 Lalanne, comuna francesa situada en Altos Pirineos.